Diese Liste zeigt die Abfolge der Erstbeobachtungen von bis dahin unbekannten Planeten und Monden im Sonnensystem.

Zum Vergleich sind auch die Entdeckungszeiten der ersten sechs Asteroiden enthalten. Nach diesen sechs wurden jedes Jahr weitere Kleinplaneten gefunden. Die ersten vier dieser Erfolge verteilten sich jedoch über einige Jahre. Diese vier Objekte wurden zu jener Zeit für vollwertige Planeten gehalten. Aus dem gleichen Grund ist auch Pluto aufgeführt, der bis 2006 den Status eines Planeten hatte und seitdem nur noch als Zwergplanet gilt.

Die Namensgebungen fanden nicht immer gleichzeitig mit der Entdeckung des jeweiligen Himmelskörpers statt.

Die Tabelle ist nach dem Datum der Entdeckung bzw. Veröffentlichung sortiert.
 i: Datum der ersten Aufzeichnung (Foto etc.)
 o: Datum der ersten visuellen Beobachtung, durchs Teleskop oder auf Fotoplatte (der Zeitpunkt der Entdeckung)
 p: Datum der Veröffentlichung

Bemerkung: Monde, die mit einem Sternchen (*) markiert sind, haben eine komplizierte Geschichte ihrer Entdeckung. Manche Monde wurden erst nach Jahren bestätigt, andere gingen „verloren“ und wurden später wiederentdeckt. Wieder andere wurden erst Jahre nach der Aufnahme bei der Auswertung auf Fotos der Voyager-Sonden gefunden.

Legende 
Die Planeten, Zwergplaneten und ihre natürlichen Satelliten sind in den folgenden Farben markiert:

Urgeschichte und Altertum

17. Jahrhundert

18. Jahrhundert

19. Jahrhundert

20. Jahrhundert

1901–1970

1971–1980

1981–1990

1991–2000

21. Jahrhundert

2001–2010

Seit 2011

Siehe auch 
 Geschichte der Astronomie
 Zeittafel Astronomie
 Liste der größten Objekte im Sonnensystem
 Liste der Zwergplaneten des Sonnensystems
 Liste der Monde von Planeten und Zwergplaneten

Weblinks 
 IAU Minor Planet Center

Einzelnachweise 

!Entdeckungen Planeten Monde
Entdeckungen Planeten Monde
!Entdeckungen Planeten Monde
Entdeckungen Planeten Mondee